Dans les mailles du filet peut faire référence au titre français de plusieurs films :

 Dans les mailles du filet, (titre original : Into the Net), film muet américain de George B. Seitz, sorti en 1924; 
 Dans les mailles du filet, (titre original : Renfrew of the Royal Mounted), film américain d'Albert Herman, sorti en 1937; 
 Dans les mailles du filet, (titre original : The System), film britannique de Michael Winner, sorti en 1964.

Homonymie